Doomcore je hudební žánr charakteristický svými velmi temnými melodiemi a těžkým bassovým soundem. Není příliš rychlý, pohybuje se okolo 150 - 170 BPM. Často se v něm vyskytují samply z hororů, prvky industrialu nebo také dark ambientové pasáže.

Nejznámější umělci 
 Darkcontroller
 Darkfreak
 E-Man
 E-Noid
 Fifth Era
 Fracture 4
 Joshua
 Marc Acardipane
 Negative-A
 Ophidian
 The Outside Agency

Nejznámější vydavatelství 
 Bionic Recordings
 Dark Temple
 DNA Tracks
 Enzyme K7
 Genosha Recordings
 Supreme Intelligence

Dark ambient
Industriální hudba